Das Pace Union Canadian Classic 2004 fand vom 15. bis 19. November 2004 in Toronto, Kanada statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2004/05 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 50.000 US-Dollar dotiert.
 
Titelverteidiger war Jonathon Power, der in diesem Jahr erneut das Finale erreichte. In diesem traf er auf Thierry Lincou, der Power mit 9:11, 13:11, 11:6, 7:11 und 11:8 bezwang.
 
Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Berichterstattung auf squashplayer.co.uk (englisch)

PSA World Tour 2004/05
2004